

Geografia
 Cominotto – isola disabitata dell'arcipelago delle Isole Calipsee, nel mare Mediterraneo

Persone
 Guido Cominotto – mezzofondista e velocista italiano
 Leonardo Cominotto – pittore italiano
 Manuel Cominotto – mezzofondista italiano